Mercedes-Benz W901/5 — первое поколение Mercedes-Benz Sprinter (внутреннее обозначение T1N). Дебютировало в 1995 году.

Автомобиль пришёл на смену предыдущей модели Mercedes-Benz TN, от которой для W901 были взяты некоторые колёса и двигатели. Принципиальными отличиями от предшественника являются уменьшение аэродинамического сопротивления и перемещение двигателя на 290 мм вперёд для увеличения салона.

В феврале 2000 года автомобиль прошёл фейслифтинг путём замены фар, бамперов, капота, радиаторной решётки и салона. Также изменилась моторная гамма.

С сентября 2002 года автомобиль оснащался электронной системой контроля устойчивости.

Технические характеристики

Экономия топлива

Галерея

Производство в России 
С 2013 по 2018 год автомобиль Mercedes-Benz W901/5 производился в России под названием Mercedes-Benz Sprinter Classic. Рулевое колесо взято от Mercedes-Benz W906, выпускаемого до 2014 года. Автомобиль продавался в России и Восточной Европе.

Примечания 

W901/5